Патрик Джозеф Ка́ванах (Кэванах, ; 1904—1967) — ирландский поэт и романист. Считается одним из самых выдающихся поэтов XX века, его самые известные работы включают роман Tarry Flynn и поэмы Raglan Road. Он известен повествованиями о жизни ирландцев через показ их повседневных дел и быта.

Работы

Поэзия 
 1936 — «Пахарь и другие поэмы» Ploughman and Other Poems
 1942 — «Великий голод» The Great Hunger
 1947 — «Продаётся душа» A Soul For Sale
 1958 — Recent Poems
 1960 — «Пойди попляши с Китти Стоблинг» Come Dance with Kitty Stobling and Other Poems
 1964 — Collected Poems
 1972 — The Complete Poems of Patrick Kavanagh edited by Peter Kavanagh
 1978 — Lough Derg
 1996 — Selected Poems edited by Antoinette Quinn
 2004 — Collected Poems edited by Antoinette Quinn

Проза 
 1938 — «Зелёный шут» The Green Fool
 1948 — «Терри Флинн» Tarry Flynn
 1964 — Self Portrait — recording
 1967 — Collected Prose
 1971 — November Haggard a collection of prose and poetry edited by Peter Kavanagh
 1978 — By Night Unstarred A conflated novel completed by Peter Kavanagh
 2002 — A Poet’s Country: Selected Prose edited by Antoinette Quinn

Постановки 
 1966 — Tarry Flynn adapted by P.J O’Connor
 1986 — The Great Hunger adapted by Tom Mac Intyre
 1992 —  Out of That Childhood Country  John McArdle’s (1992), co-written with his brother Tommy and Eugene MacCabe is about Kavanagh’s youth loosely based on his writings.
 1997 — Tarry Flynn adapted by Conall Morrison (modern dance and play)
 2004 — The Green Fool adapted by Upstate Theatre Project

Примечания

Литература 
 Lapped Furrows correspondence with his brother as well as a memoir on Patrick by Sister Celia his sister a nun edited by Peter Kavanagh(1969)
 Garden of the Golden Apples, A Bibliography by Peter Kavanagh (1971)
 Clay is the Word: Patrick Kavanagh 1904—1967 by Alan Warner (1973)
 Sacred Keeper, a biography by Peter Kavanagh (1978)
  Patrick Kavanagh by John Nemo (1979)
 Patrick Kavanagh: Man and Poet edited by Peter Kavanagh 1986
 Patrick Kavanagh: Born Again Romantic by Antoinette Quinn 1991
  The Mystical Imagination of Patrick Kavanagh: A Buttonhole in Heaven? Sr. Una Agnew (Columba Press, 1999) ISBN 978-1-85607-276-2
 Patrick Kavanagh: A Life Chronicle a biography by Peter Kavanagh (2000)
 Patrick Kavanagh: A Biography by Antoinette Quinn 2001
  No Earthly Estate: The Religious Poetry of Patrick Kavanagh Tom Stack (2002)
 Patrick Kavanagh: A Reference Guide, Allison, Jonathan,, G. K. Hall (New York City), (1996).
 Patrick Kavanagh O’Brien, Darcy, Bucknell University Press, (1975)
 Clay Is the Word: Patrick Kavanagh 1904—1967. Warner, Alan. Dolmen, (1973)

Поэты Ирландии
Писатели Ирландии